

Anno 
 564 o 564 a.C.

Codici 
 564 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Herrsching, in Baviera, regione tedesca

Matematica 
 564 – numero